George Hearn – attore statunitense
 George Hearn – fondatore e primo presidente della FINA